Coppa del Re 2017-2018 – edizione del torneo di calcio spagnolo
 Coppa del Re 2017-2018 – edizione del torneo di calcio a 5 spagnolo
 Coppa del Re 2017-2018 – edizione del torneo di pallavolo spagnolo